Светско првенство у хокеју на леду 1955. било је 22. по реду такмичењу за наслов титуле светског првака у хокеју на леду одрганизовано под окриљем Светске хокејашке федерације (IIХФ). Турнир се одржавао од 25. фебруара до 6. марта 1955. у четири града Западне Немачке (у Келну, Дортмунду, Диселдорфу и Крефелду).

На такмичењу је учестовало укупно 14 екипа које су биле подељене у две квалитативне групе. Девет најбољих репрезентација такмичило се у групи А и оне су се бориле за титулу светског првака, док је преосталих 5 рерпрезентација распоређено у групу Б. У групи Б такмичила се и Б селекција Немачке, али се њени резултати нису рачунали у званичном поретку. У обе групе играло се по лигашком систему, а поредак је одлучен на основу укупног броја бодова. 

Титулу светског првака, 16. по реду освојила је селекција Канаде која је једина такмичење завршила са свих 8 победа уз гол разлику 66:6 (+60). Друго место припало је браниоцу титуле, репрезентацији Совјетског Савеза која је једини пораз доживела управо против Канађана, док су бронзану медаљу освојили хокејаши Чехословачке. Најефикаснији играч првенства био је нападач чехословачког тима Властимил Бубњик са 17 постигнутих погодака. У елитној групи одиграно је укупно 36 утакмица и постигнуто 319 голова, или у просеку 8,86 голова по утакмици. 

Репрезентација Југославије којој је то било треће учешће на светским првенствима такмичила се у групи Б где је заузела 4, односно укупно 13. место.

Учесници турнира 
На првенству је учестовало укупно 14 екипа, 9 у групи А, а 5 у групи Б.

  (А)
  (А)
  (А)
  (А)
  (А)

  (Б) 
  (Б)
  (А)
  (Б) 
  (А)

  (Б)
  (Б)
  (А)
  (А)

Турнир групе А 
На турниру групе А учестовало је 9 селекција, играло се по једнокружном лигашком систему свако са сваким, а поредак је одлучен на основу укупног броја бодова. Свака од репрезентација одиграла је укупно по 8 утакмица.

Резултати групе А 

{| cellspacing="2" border="0" cellpadding="3" bgcolor="#EFEFFF" width="90%"
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 25. фебруар 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Келн
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|7 : 0||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (1:0, 2:0, 4:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 25. фебруар 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Дортмунд
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|12 : 1||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (3:0, 5:1, 4:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 25. фебруар 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Диселдорф
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|10 : 2||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (2:2, 5:0, 3:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 25. фебруар 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Крефелд
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|4 : 5||bgcolor="#EEEEEE"| 
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (:, :, :)
|-
|
|- 
| bgcolor="#EEEEEE"| 26. фебруар 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Келн
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|8 : 1||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (1:1, 4:0, 3:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 26. фебруар 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Дортмунд
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|2 : 1||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (1:1, 0:0, 1:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 26. фебруар 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Диселдорф
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|5 : 3||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (1:0, 0:1, 4:2)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 26. фебруар 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Крефелд
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|4 : 5||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (3:3, 0:1, 1:1)
|-
|
|- 
| bgcolor="#EEEEEE"| 27. фебруар 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Келн
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|8 : 0||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (3:0, 3:0, 2:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 27. фебруар 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Дортмунд
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|3 : 6||bgcolor="#EEEEEE"| 
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (0:3, 3:3, 0:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 27. фебруар 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Диселдорф
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|10 : 0||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (0:0, 6:0, 4:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 27. фебруар 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Крефелд
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|4 : 0||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (1:0, 1:0, 2:0)
|-
|
|- 
| bgcolor="#EEEEEE"| 28. фебруар 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Крефелд
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|7 : 3||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (1:1, 2:1, 4:1)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 28. фебруар 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Диселдорф
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|12 : 0||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (7:0, 3:0, 2:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 28. фебруар 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Келн
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|8 : 2||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (2:0, 2:1, 4:1)
|-
|
|- 
| bgcolor="#EEEEEE"| 1. март 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Келн
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|6 : 5||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (2:1, 2:1, 2:3)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 1. март 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Диселдорф
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|4 : 2||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (1:1, 1:0, 2:1)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 1. март 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Крефелд
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|7 : 1||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (3:0, 3:1, 1:0)
|-
|
|- 
| bgcolor="#EEEEEE"| 2. март 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Келн
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|11 : 1||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (4:1, 3:0, 4:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 2. март 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Диселдорф
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|9 : 0||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (1:0, 6:0, 2:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 2. март 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Диселдорф
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|0 : 8||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (0:0, 0:5, 0:3)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 2. март 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Крефелд
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|3 : 0||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (1:0, 2:0, 0:0)
|-
|
|- 
| bgcolor="#EEEEEE"| 3. март 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Крефелд
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|3 : 0||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (0:0, 3:0, 0:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 3. март 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Келн
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|4 : 4||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (1:1, 1:1, 2:2)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 3. март 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Диселдорф
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|1 : 5||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (1:0, 0:2, 0:3)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 3. март 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Келн
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|6 : 3||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (1:1, 2:1, 3:1)
|-
|
|- 
| bgcolor="#EEEEEE"| 4. март 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Келн
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|10 : 1||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (3:0, 4:1, 3:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 4. март 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Диселдорф
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|6 : 2||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (2:0, 3:0, 1:2)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 4. март 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Крефелд
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|7 : 2||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (2:0, 2:1, 3:1)
|-
|
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 5. март 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Келн
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|7 : 2||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (2:1, 3:1, 2:0)
|- 
| bgcolor="#EEEEEE"| 5. март 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Диселдорф
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|1 : 1||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (0:0, 0:0, 1:1)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 5. март 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Крефелд
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|17 : 2||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (7:0, 3:2, 7:0)
|-
|
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 6. март 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Келн
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|9 : 0||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (4:0, 2:0, 3:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 6. март 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Диселдорф
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|18 : 2||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (3:1, 7:1, 8:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 6. март 1955. 
| bgcolor="#EEEEEE"| Диселдорф
| bgcolor="#EEEEEE"|  ||bgcolor="#EEEEEE"|8 : 3||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (3:1, 1:2, 4:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE"| 6. март 1955.
| bgcolor="#EEEEEE"| Крефелд
| bgcolor="#EEEEEE"|   ||bgcolor="#EEEEEE"|5 : 0'||bgcolor="#EEEEEE"|  
| bgcolor="#EEEEEE"|
| bgcolor="#EEEEEE" align="right"| (1:0, 2:0, 2:0) 
|}

 Појединачна признања 
 Одлуком директората турнира за најбоље појединце проглашени су:
 Најбољи голман:  Дон Ригацио
 Најбољи одбрамбени играча:  Карел Гут
 Најбољи нападач'':  Бил Ворвик

Турнир групе Б 
У групи Б такмичило се 5 тимова за пласман од 10. до 14. места. На такмичењу је учестовала и немачка Б селекција, али се њени резултати нису рачунали као званични.

Резултати групе Б

Коначни пласман и признања

Коначан пласман 
Коначан пласман на светском првенству 1955. био је следећи:

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Међународна хокејашка федерација

Референце

Спољашње везе 
  Комплетни резултати првенства
 Duplacey, James . Total Hockey: The official encyclopedia of the National Hockey League. Total Sports. 
 -{Хоккей: Малая энциклопедия спорта / Сост. Брусованский А. М., Лукашин Ю. С., Рыжков Д. Л. — М.: Физкультура и спорт, 1990. — 685 с.}-

Светска првенства у хокеју на леду
Спорт у Западној Немачкој
Хокеј на леду у Немачкој
Хокеј на леду у 1955.
Спорт у Диселдорфу